Тласко има више значења:

 Тласко (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тласко (Халпатлавак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тласко (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тласко, Сантијаго Тласко (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Тласко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тласко (Тласко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тласко (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тласко (Матлапа), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Општина Тласко (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тласко (Тласко, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Тласко (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику